

Geografia 
Cina
 Haikou – città della provincia di Hainan
 Haikou – città della provincia di Fujian
 Baia di Haikou – baia della provincia di Hainan

Altro 
 Haikou Meilan International Airport – aeroporto di Haikou, nella provincia di Hainan
 Haikou (171) – cacciatorpediniere cinese

Pagine correlate 
Haiku (disambigua)